«Академи́ческая» — станция Московского метрополитена на Калужско-Рижской линии. Расположена в Академическом районе (ЮЗАО). Открыта 13 октября  года в составе участка  — . Колонная трёхпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой. В перспективе будет связана пересадкой с одноимённой станцией на Троицкой линии.

История и происхождение названия 
Станция открыта 13 октября  года в составе участка  — , после ввода в эксплуатацию которого в Московском метрополитене стало 65 станций. В проекте станция носила название «Черёмушки», но ближе к открытию оно в виде «Новые Черёмушки» было передано станции, находящейся под пересечением улиц Гарибальди и Профсоюзная. Современное название получила по существовавшим ранее Академическим проездам (ныне все переименованы).

Архитектура и оформление 
«Академическая» — колонная станция мелкого заложения (глубина — 8,5 метра) с тремя пролётами. Сооружена по проекту архитекторов И. Г. Петуховой, Ю. А. Колесниковой и А. Ф. Фокиной. На станции два ряда по 38 квадратных железобетонных колонн, облицованных светлым мрамором; путевые стены были отделаны керамической плиткой белого, голубого и чёрного (снизу) цветов; пол выложен серым гранитом. Художественное оформление станции сведено к минимуму; «Академическая» — одна из первых московских станций мелкого заложения с отсутствием декора, получивших народное прозвище «сороконожек».

Керамическая плитка со стен постоянно осыпалась, и с конца февраля 2002 года по начало 2003 года была постепенно заменена алюминиевыми композитными панелями с сохранением прежней цветовой схемы. Всего за время существования станция претерпела три реконструкции. В 1979 году были переоблицованы и переоборудованы для удобства инвалидов все спуски к выходам (в том числе исчезли штоки с коробочками «М» и вертикальным написанием, вместо них было установлено по столбу с диодовой буквой). В 1997 году в восточном торце были заменены два эскалатора типа ЛП-6 более коротким единственным типа ЭТ-5М, в результате этого появились ступеньки (единственный случай в Московском метро, когда в результате замены количество эскалаторов было сокращено). В 2005 году на станции были установлены информационные щиты.

Расположение и вестибюли 
Расположена между станциями  и . Через тоннель, ведущий к станции «Профсоюзная», при отсутствии в нём поезда и освещения виден свет от неё.

Наземные вестибюли отсутствуют, выход в город производится по подземным переходам на площадь Хо Ши Мина к пересечению улиц Дмитрия Ульянова, Профсоюзная и проспекта 60-летия Октября. На южном выходе есть эскалатор. Летом 2018 года над всеми лестницами построены навесы из металлоконструкций.

Перспективы 
В будущем станция станет пересадочной на перспективную одноимённую станцию Троицкой линии.

Станция в цифрах 
 Код станции — 101.
 Пикет ПК97+52.
 В марте 2002 года пассажиропоток по входу составлял .

Наземный общественный транспорт

Фотографии

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 

Станции Московского метрополитена
Академический район Москвы
Станции метрополитена, построенные в 1962 году
Здания и сооружения, построенные в 1962 году в Москве